Рачка — річка  в Україні, у Немирівському  районі  Вінницької області, права притока  Пилипчихи (басейн Південного  Бугу).

Опис 
Довжина річки 8 км. Формується з багатьох безіменних струмків та водойм.

Розташування 
Бере  початок у селі Рачки. Тече переважно на південний схід понад Сажки і біля Кароліни впадає у річку Пилипчиху, ліву притоку Усті.

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг, 2010. — 157 с. 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Немирівського району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви